Лунка — невелика заглибина в чому-небудь
 Лунка — розмовна назва зубної альвеоли
 Лунка срібляста — вид метеликів родини Зубницеві
 Лунка річкова — вид молюсків

Люди 

 Золтан Лунка (1970) — німецький професійний боксер, призер Олімпійських ігор, чемпіон світу серед аматорів (1995).

Топонім

Лунка — село, Закарпатська область, Хустський район
 Лунка — село, Чернівецька область, Чернівецький район

Лунка ( — «луки») — поширена назва сіл та комун у Румунії
Комуни
 Лунка — комуна у повіті Біхор
 Лунка — комуна у повіті Ботошані
 Лунка — комуна у повіті Муреш
 Лунка — комуна у повіті Телеорман
Села
 Лунка — село у повіті Алба, комуна Відра
 Лунка — село у повіті Алба, комуна Валя-Лунге
 Лунка — село у повіті Алба, комуна Лупша
 Лунка — село у повіті Алба, комуна Пошага
 Лунка — село у повіті Арджеш
 Лунка — село у повіті Бистриця-Несеуд
 Лунка — село у повіті Біхор
 Лунка — село у повіті Ботошані, комуна Лунка
 Лунка — село у повіті Ботошані, комуна Вирфу-Кимпулуй
 Лунка — село у повіті Бузеу, комуна Амару
 Лунка — село у повіті Бузеу, комуна К. А. Росетті
 Лунка — село у повіті Бузеу, муніципій Петирладжеле
 Лунка — село у повіті Бузеу, комуна Пуєшть
 Лунка — село у повіті Васлуй
 Лунка — село у повіті Вилча, комуна Бужорень
 Лунка — село у повіті Вилча, муніципій Окнеле-Марі
 Лунка — село у повіті Галац
 Лунка — село у повіті Димбовіца, комуна Войнешть
 Лунка — село у повіті Димбовіца, комуна Мороєнь
 Лунка — село у повіті Келераш
 Лунка — село у повіті Муреш
 Лунка — село у повіті Нямц, комуна Борка
 Лунка — село у повіті Нямц, комуна Винеторі-Нямц
 Лунка — село у повіті Нямц, комуна Онічень
 Лунка — село у повіті Олт
 Лунка — село у повіті Телеорман
 Лунка — село у повіті Сучава, комуна Замостя
 Лунка — село у повіті Сучава, муніципій Мілішеуць
 Лунка — село у повіті Тулча
 Лунка — село у повіті Хунедоара, комуна Бая-де-Кріш
 Лунка — село у повіті Хунедоара, комуна Бейца
 Лунка — село у повіті Ясси, комуна Граждурі
 Лунка — село у повіті Ясси, муніципій Пашкань

Див. також 
 Лунка-Ампойцей
 Лунка-Апей
 Лунка-Асеу
 Лунка-Банулуй
 Лунка-Бісерічій
 Лунка-Борлесей
 Лунка-Брадулуй
 Лунка-Веке
 Лунка-Весешть
 Лунка-Вішагулуй
 Лунка-Гиртій
 Лунка-Гоєшть
 Лунка-де-Жос
 Лунка-де-Сус
 Лунка-Докієй
 Лунка-Жаріштей
 Лунка-Зайчій
 Лунка-Ілвей
 Лунка-Килнікулуй
 Лунка-Корбулуй
 Лунка-Ларге
 Лунка-Лешулуй
 Лунка-Маре
 Лунка-Мерілор
 Лунка-Меркушулуй
 Лунка-Метешулуй
 Лунка-Молдовей
 Лунка-Мурешулуй
 Лунка-Озунулуй
 Лунка-Праховей
 Лунка-Пріпорулуй
 Лунка-Ратеш
 Лунка-Сетяске
 Лунка-Тирнавей
 Лунка-Флорій
 Лунка-Фрумоасе
 Лунка-Черній-де-Жос
 Лунка-Черній-де-Сус
 Лунка-Четецуїй
 Стенешть-Лунка